Uotinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1978), joueur finlandais de football
 (né en 1950), danseur et chanteur finlandais
Pentti Uotinen (1931-2010), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois